Наратайское сельское поселение или Наратайское муниципальное образование — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Наратайское сельское поселение — в Братском районе Иркутской области.
 Наратайское сельское поселение — в Куйтунском районе Иркутской области (бывшее).